Héctor Muñoz puede referirse a:

 Héctor Muñoz Ayling (1898-1955), abogado y político radical chileno
 Héctor Muñoz (ciclista) (1940~1941-?), ciclista colombiano de ruta de los años 60's
 Héctor 'Kanela' Muñoz (1981-), cantante de cumbia y música tropical chileno.